Аттавапи́скат () — река на северо-востоке провинции Онтарио (Канада). Средний расход воды — 626 м³/с.

География 

Река берёт начало в одноимённом озере. Течет в восточном направлении и впадает в пролив Акимиски, отделяющий лежащий в заливе Джеймс остров Акимиски от материковой части Канады. Длина реки Аттавапискат составляет 748 км, площадь бассейна равна 50 200 км².

Геология 
Менее чем в ста километрах от устья реки находится группа из высоких известняковых островов, которым каноисты дали прозвище «именинные торты». Скальные образования уникальны для данного региона. Слово из языка кри, chat-a-wa-pis-shkag, относящееся к этим островам, дало имя реке. Большую часть своего пути река несудоходна и доступна только для каноэ

Хозяйственное использование 
Небольшой одноимённый посёлок, населённый индейцами кри, находится в устье реки. 26 июня 2008 компания De Beers открыла шахту Victor Diamond Mine на кемберлитовом поле Аттавапискат в 90 км к западу от посёлка, близ реки Аттавапискат. Компания рассчитывает добывать здесь 600 тысяч карат (120 кг) алмазов в год.

Несмотря на отдалённость реки, в летнее время развито любительское рыболовство на судака и щуку.

Примечания 

Реки, впадающие в залив Джеймс
Реки Онтарио
Округ Кенора (Онтарио)